Pusey kan syfta på:

 Pusey, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône i regionen Franche-Comté i östra Frankrike
 Pusey, Oxfordshire, ort i Oxfordshire, England

Personer
 Edward Bouverie Pusey (1800–1882), en engelsk teolog